Владимир Бублик:
 Бублик, Владимир Александрович (род. 1959) — российский правовед, ректор УрГЮУ.
 Бублик, Владимир Тимофеевич (род. 1934) — советский и российский учёный-металлург, профессор МИСиС.